Ucayali – rzeka, prawy dopływ Amazonki
 Ucayali – region Peru